Marek Čech kan verwijzen naar: 

 Marek Čech (Slowaaks voetballer)
 Marek Čech (Tsjechisch voetballer)